Wzorzec (Rhizocarpon) – rodzaj porostów
 Wzorzec – słowo, które może oznaczać wzór jednostki miary, wzór rzeczy, wyrobu albo zalecany wygląd lub zachowanie się osoby (wzór do naśladowania) lub zwierzęcia. Wzorzec to zwykle coś pozytywnego, godnego naśladowania, a także cel, do którego należy dążyć. Pojęcie wzorca jest szeroko stosowane i w różnych dziedzinach oznacza:
 w metrologii:
 wzorzec jednostki miary, inaczej: etalon
 wzorzec inkrementalny
 w zoologii:
 wzorzec rasy
 wzorzec rasy psa
 w technikach projektowych:
 wzorzec projektowy – inaczej: wzorzec konstrukcyjny lub operacyjny
 w literaturze:
 Wzorzec – źródło mocy w Kronikach Amberu Rogera Zelazny’ego